Константин Александрович Михайлов ( — ) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Член ВКП(б).
 24 декабря 1937—9 мая 1941 гг. — Полномочный представитель СССР в Афганистане.
 9 мая 1941—1 сентября 1943 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Афганистане.
 1 сентября 1943—21 мая 1944 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Иране.
 1944—1946 гг. — заведующий Отделом стран Латинской Америки НКИД (с 1946 — МИД) СССР.
 1946 г. — и. о. заведующего Отделом США МИД СССР.
 1947—1950 гг. — заведующий Отделом стран Юго-Восточной Азии МИД СССР.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (05.11.1945)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 2, с. 234.

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Биография на proza.ru

Послы СССР в Афганистане
Послы СССР в Иране